PSR J0636+5129 — двойная звезда в созвездии Возничего на расстоянии более 2283 световых лет (более 700 парсеков) от Солнца.

Характеристики 
Первый компонент — пульсар, нейтронная звезда спектрального класса PSR. Масса — около 1,4 солнечной.

Второй компонент — белый карлик. Масса — около 0,019 солнечной (19,904 юпитерианской), радиус — не менее 0,047 солнечного. Эффективная температура — около 2420 K. Орбитальный период — около 5750 секунд (95,83 минут, 1,597 часа).

В системе обнаружена экзопланета.

Примечания